Ósme zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w sezonie 2016/17 odbyły się na skoczni Mühlenkopfschanze w Willingen. W kwalifikacjach do konkursu indywidualnego rozegranego 27 stycznia wygrał Andreas Wellinger. W konkursie drużynowym rozegranym dzień później zwyciężyła reprezentacja Polski, natomiast pozostałe miejsca na podium zajęli Austriacy oraz gospodarze zawodów. Ostatniego dnia, 29 stycznia rozegrano konkurs indywidualny, w którym zwyciężył Wellinger, przed Stefanem Kraftem oraz Manuelem Fettnerem.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Willingen był Volkmar Hirsch oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Fritz Koch. Kontrolą sprzętu przed skokiem zajmował się natomiast Michael Neumayer, zaś po skoku, sprzęt sprawdzał Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs indywidualny

Klasyfikacje po zawodach w Willingen

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Willingen
Puchar Świata w skokach narciarskich w Willingen
2017 w Niemczech